Sinbad ou Simbad pode referir-se a:

Simbad — do livro As Mil e uma Noites
Sinbad (humorista) — nome artístico do comediante e ator David Adkins
The Sinbad Show — uma sitcom amerciana estrelada pelo humorista
The 7th Voyage of Sinbad — filme de 1958
Sinbad Jr. and his Magic Belt — série de animação que estreou em 1965
The Golden Voyage of Sinbad — filme de 1974
Simbad, o Marujo Trapalhão — filme de 1976
Sinbad and the Eye of the Tiger — filme de 1977
Sinbad of the Seven Seas — filme de 1989
Sinbad (1993) — filme de animação
The Adventures of Sinbad — série de televisão que estreou em 1996
Sinbad - A Lenda dos Sete Mares — filme de 2003
Sinbad — série de televisão de 2012